BNK peut faire référence à :
  ;
 Bibliothèque numérique kurde, de l'Institut kurde de Paris.